A La Liga 1945–1946-os szezonja volt a bajnokság tizenötödik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Sevilla FC lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1